Richenza (weiblicher Vorname, heute fast ausgestorben; selbst im Mittelalter war er eher selten) steht für:

 Richenza von Boyneburg (um 1100; † vor 1145), Gräfin von Regenstein-Blankenburg
 Richenza von Gernrode (12. Jahrhundert), Äbtissin der vereinigten Stifte von Gernrode und Frose
 Richenza von Northeim (um 1087–89; † 10. Juni 1141), deutsche Kaiserin
 Richenza (Werl-Northeim) (um 1025; † vor 1083), Gräfin von Werl, Gräfin von Northeim, Herzogin von Bayern

Richeza, andere Form von Richenza:

 Richeza (Polen) (um 995; † 21. März 1063), Königin von Polen
 Richeza von Everstein (um 1135–1185)

Siehe auch:
 Richeze